Lidia – imię żeńskie pochodzenia greckiego
 Lidia – starożytne państwo w zachodniej Azji Mniejszej, ze stolicą w Sardes
 Lidia – postać biblijna, święta
 Lizja i Lidia – siostry Jezusa Chrystusa, znane z Ewangelii Marka i Ewangelii Mateusza oraz apokryficznej księgi Legenda o św. Józefie Cieśli
 Lidia – nazwa produkowanego w Polsce przez firmę CSK klonu komputera Apple II
 (110) Lydia – asteroida odkryta przez Alphonse'a Louisa Nicolasa Borrelly'ego w 1870